Popelken ist der Name ostpreußischer Orte, die heute zu Russland gehören:
 Popelken (1938–1946: Markthausen), Kreis Labiau: Wyssokoje (Kaliningrad, Slawsk), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad
 Popelken (1938–1946: Bruchfelde), Kreis Tilsit-Ragnit: Prudowka, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad

Siehe auch:
 Adlig Popelken, Kreis Wehlau: Cholmy (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad
 Klein Popelken, Kreis Insterburg: untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad